Чемпионат мира по борьбе 1981 года проходил раздельно: соревнования по греко-римской борьбе прошли 28-30 августа в Осло (Норвегия), а по вольной — 11-14 сентября в Скопье (Югославия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

борьба
борьба
Август 1981 года
Сентябрь 1981 года
Борьба в Югославии
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Скопье
Международные спортивные соревнования в Осло